Мартин Миллер:
 Миллер, Мартин (Йоханн-Рудольф Мюллер; 1899—1969) — австро-английский актёр.
 Миллер, Мартин (род. 1972) — английский игрок в крикет.
 Миллер, Мартин (род. 1997) — эстонский футболист.
 См. также 
 Миллер, Иоганн Мартин (1750—1814) — немецкий богослов, писатель и поэт.